Процентный вексель (от  — обмен, переход) может означать:
 Процентный вексель — ценная бумага, содержащая безусловное обязательство выплатить предъявителю сумму векселя и доход по нему на условиях, указанных в самом векселе.
 Процентный вексель (США) () — тип долгового обязательства, выпускавшегося казначейством США во время Гражданской войны и одновременно являвшийся законным платёжным средством, де-факто, бумажными деньгами.